Lasagna peut faire référence à :

, mot italien pour lasagne.

Patronyme 
 est un nom de famille notamment porté par :

 Kevin Lasagna (1992-), footballeur italien,
  (1923-2003), médecin américain.
 
Patronyme italien